Ernesto Lucotti – calciatore italiano
 Luigi Lucotti – ciclista su strada italiano